La Serie C1 1997-1998 è stata la ventesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 31 agosto 1997 e il 15 giugno 1998 e concluso con la promozione del , del , della  e della .

Stagione

Girone A
Il girone A rivede dei pronti ritorni in Serie B: infatti,  e  ritornano subito in B dopo un anno di purgatorio. La squadra romagnola vince largamente il girone, mentre i lombardi dovranno attendere la vittoria nei play-off contro il  sul neutro di Perugia ai tempi supplementari per tornare nei cadetti.

La lotta salvezza vede condannata alla C2 una  già caduta da tempo, ai play-out la seguiranno i piemontesi dell' (sconfitta dalla ) e i toscani del  (sconfitti da un'altra toscana, la ).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 1998-1999.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C2 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Livorno ha scontato 4 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B 

Nel girone B il  ritrova subito la B dopo un anno di C1, mentre la , promossa dopo i play-off battendo sul neutro di Ancona la  dopo i supplementari, la riconquista dopo 5 anni, questa volta sotto la nuova denominazione dopo il fallimento del 1993, avvenuto quindi dopo l'ultimo debutto in cadetteria. 

La lotta per la salvezza, invece, vede immischiato un , altro e ultimo retrocesso dai cadetti l'anno precedente dopo Cosenza, Cesena e Cremonese, in grosse difficoltà (non solo finanziarie), tanto che retrocede per la seconda volta consecutiva finendo in Serie C2 dopo 10 anni (dalla quale ripartì dopo il fallimento del 1986 e la rifondazione del 1987), dopo aver perso i play-out contro la  e a 12 mesi dalla caduta dalla Serie B, ma a causa del fallimento finanziario e successiva radiazione dai campionati dell', i rosanero vengono ripescati dalla FIGC. Niente da fare per il  di Fabrizio Miccoli e la neopromossa , che, rispettivamente, ritornano in C2 dopo: anch'esso 10 anni con l'ultimo posto nella classifica finale e solo un anno a seguito della sconfitta ai play-out contro la .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 1998-1999.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C2 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Palermo è stato poi ripescato in Serie C1 1998-1999 per il fallimento finanziario dell'Ischia.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997